Чемпионат Европы по кроссу 2019 года прошёл 8 декабря в Лиссабоне, столице Португалии. Разыгрывались 13 комплектов наград: по 6 в индивидуальном и командном зачётах, а также в смешанной эстафете. Соревнования проходили среди взрослых спортсменов, молодёжи (до 23 лет) и юниоров (до 20 лет).

Главной ареной соревнований стал городской парк Бела Виста. Для чемпионата Европы в нём были проложены два кроссовых круга: малый (500 м) и большой (1500 м).

В соревнованиях приняли участие 544 легкоатлета (307 мужчин и 237 женщин) из 40 стран Европы. В их числе на старт вышли 6 россиян, получивших допуск в качестве нейтральных атлетов. В то же время сборная России пятый год подряд пропускала турнир в связи с отстранением от международных стартов из-за допингового скандала в ноябре 2015 года. Каждая страна могла выставить одну команду в эстафете и до 6 человек в каждый из 6 индивидуальных забегов. Сильнейшие в командном первенстве определялись по сумме мест трёх лучших участников сборной.

Все чемпионы 2018 года защищали свои титулы в Лиссабоне. Пятеро из них успешно справились с этой задачей. Лишь норвежец Филип Ингебригтсен уступил чемпионское звание в мужском забеге, заняв только 12-е место. Новым победителем стал шведский бегун эритрейского происхождения Робел Фсиха, в упорной борьбе на последнем круге опередивший ещё одного экс-чемпиона Европы Араса Каю из Турции.

Младший брат Ингебригтсена Якоб, несмотря на успехи во взрослых соревнованиях на дорожке (два золота чемпионата Европы, финал чемпионата мира), вновь вышел на старт забега среди сверстников (спортсменов до 20 лет). Как и ожидалось, юный норвежец не встретил сопротивления со стороны соперников и в четвёртый раз подряд стал победителем чемпионата Европы в юниорской категории.

Уверенные победы одержали Анна Эмили Мёллер из Дании среди женщин до 23 лет, итальянка Надя Баттоклетти среди юниорок и француз Джимми Грессье в мужском молодёжном забеге (победа в Лиссабоне стала для него третьей подряд).

Среди женщин, как и годом ранее, на пьедестале оказались Ясемин Джан и Каролина Гровдаль. Однако на этот раз интрига в забеге исчезла уже на первых километрах. Джан со старта задала темп, который смогла поддержать только Гровдаль, но и та вскоре отпустила турецкую бегунью к четвёртому подряд титулу чемпионки Европы.

35-летняя Фионнуала Маккормак из Ирландии в рекордный 16-й раз участвовала в чемпионате Европы по кроссу. Она боролась за бронзовую медаль в женском забеге, но на последнем километре проиграла Самравит Менгистиб из Швеции. Тем не менее, этим выступлением Маккормак помогла сборной Ирландии занять второе место в командном первенстве.

В мужском забеге в составе сборной Норвегии участвовал олимпийский чемпион 2018 года в лыжной эстафете Дидрик Тёнсет. Он попал в команду после второго места на отборочном чемпионате страны. Окончательное решение по поводу участия Тёнсет принял только 1 декабря, после завершения этапа Кубка мира по лыжным гонкам в финской Руке, несмотря на недовольство тренерского штаба лыжной сборной. Он финишировал на 25-м месте среди 92 участников с результатом 31.25 и отставанием от победителя в 1 минуту 26 секунд.

Результаты

Мужчины. 10,225 км 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Женщины. 8,225 км 

Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды

Молодёжь (до 23 лет). Мужчины. 8,225 км 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Молодёжь (до 23 лет). Женщины. 6,225 км 

Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды

Юниоры (до 20 лет). 6,225 км 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Юниорки (до 20 лет). 4,225 км 

Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды

Смешанная эстафета 
Порядок и длина этапов: женщины (1,625 км) — мужчины (1,5 км) — женщины (1,5 км) — мужчины (1,6 км).

Медальный зачёт 
Медали завоевали представители 16 стран-участниц.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт соревнований
 Страница соревнований на сайте Европейской легкоатлетической ассоциации
 Статистический справочник Европейской легкоатлетической ассоциации с историей чемпионатов Европы по кроссу

Чемпионат Европы по кроссу
Декабрь 2019 года
Спорт в Португалии в 2019 году
2019 год в лёгкой атлетике
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Португалии
События 8 декабря
Международные спортивные соревнования в Лиссабоне
Чемпионаты Европы в Португалии